Tegen ist der Familienname folgender Personen:

 Gunhild Tegen (1889–1970), schwedische Schriftstellerin, Übersetzerin und Pazifistin
 Johannes Tegen (1430–1482), Stiftspropst, Kanzler der Universität Tübingen 
 Nils Tegen (* 1972), deutscher Jazzmusiker

Siehe auch:
 Degen (Begriffsklärung)